Visby Sogn henviser til flere artikler:
 Visby Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Sydthy Provsti
 Visby Sogn (Tønder Kommune) – et sogn i Tønder Kommune og i Tønder Provsti